Arka we wszystkich swoich występach zdobyła dwa Puchary Polski, a dwa razy poległa w finale rozgrywek. W tabeli wszech czasów zajmuje dziewiąte miejsce.

Arka Gdynia w Pucharze Polski

Finałowe mecze Pucharu Polski

1978/79

2016/17

2017/18

2020/21

Przypisy 

Arka Gdynia
Polskie kluby w rozgrywkach w piłce nożnej
Puchar Polski w piłce nożnej